Чемпионат мира по трековому велоспорту 1994 года проходил с 15 по 20 августа в Палермо (Италия) на велодроме Paolo Borsellino. Всего на чемпионате разыграли 11 комплектов наград — 8 у мужчин и 3 у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1994
Спорт в Италии в 1994 году
Чемпионаты мира в Италии
1994 год в велоспорте
Август 1994 года
Международные спортивные соревнования в Палермо